Press steht für:
 als englisches Wort für Presse (Medien) oft ein Namensteil von Nachrichtenagenturen und Verlagen
 Press (Zeitung), serbische Tageszeitung
 The Press, neuseeländische Tageszeitung
 Press (Lied), Lied von Paul McCartney
 Press (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Press, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Press bzw. Preß ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Press (* 1917), deutschbaltischer Pathologe
 Bill Press (* 1940), US-amerikanischer Journalist und Politiker 
 Christen Press (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Endel Press (1929–1982), sowjetischer Schwimmer
 Frank Press (1924–2020), US-amerikanischer Geowissenschaftler
 Friedrich Press (1904–1990), deutscher Bildhauer, Maler und Kirchenraumgestalter
 Gerald Press (* 1945), US-amerikanischer Philosoph
 Hans Jürgen Press (1926–2002), deutscher Schriftsteller und Zeichner 
 Heinrich Preß (1901–1968), deutscher Wasserbauingenieur
 Irina Press (1939–2004), sowjetische Leichtathletin
 Julian Press (* 1960), deutscher Kinderbuch-Autor und Illustrator
 Jürgen Press (* 1965), deutscher Fußballtrainer
 Natalie Press (* 1980), britische Schauspielerin
 Richard Press (* 1958), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Seymour „Red“ Press (1924–2022), US-amerikanischer Jazz- und Theatermusiker 
 Tamara Press (1937–2021), sowjetische Leichtathletin
 Volker Press (1939–1993), deutscher Historiker

PRESS steht für:
 Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn, kurz für das sächsische Eisenbahnverkehrsunternehmen
 PRESS-Statistik, Maß zur Anpassung eines bestimmten Modells an eine Stichprobe (predicted residual sum of squares)

Siehe auch:
French Press

 Presse

Abkürzung